Gijjora Joseftal
 Senetta Joseftal